Чемпіонат Албанії 1970–1971 — 32-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тирана) взяв участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 як переможець Кубка Албанії 1970—1971.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1970—1971
Албанія
Албанія